Заозёрская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Заозёрская волость (Тотемский уезд) — в составе Вологодской губернии, Тотемский уезд
 Заозёрская волость (Крестецкий уезд) — в составе Новгородской губернии, Крестецкий уезд
 Заозёрская волость (Угличский уезд) — в составе Ярославской губернии, Угличский уезд